Freienwalde ist

 eine Stadt im Landkreis Märkisch-Oderland, siehe Bad Freienwalde (Oder)
 eine Kleinstadt im polnischen Landkreis Stargard, siehe Chociwel (deutsch Freienwalde in Pommern)